Die Comarca Anoia liegt in der Provinz Barcelona der Autonomen Gemeinschaft von Katalonien (Spanien). Der Gemeindeverband hat eine Fläche von  km² und  Einwohner ().

Lage 
Die Region liegt im Zentrum von Katalonien, sie grenzt im Norden an die Comarca Solsonès, im Westen an Segarra, Conca de Barberà und Alt Camp, im Süden an Alt Penedès sowie im Osten an Baix Llobregat und Bages. Zusammen mit den Comarcas Bages, Berguedà, Osona und Solsonès bildet der Gemeindeverband das Territorium Comarques Centrals.

Anoia liegt im östlichen Teil der zentralen katalanischen Senke mit verschiedenen Höhenzüge und Hochebenen. Der gleichnamigen Fluss Anoia durchfließt die Comarca von Nord in südöstlicher Richtung. Im Osten grenzt das Gebiet an den Berg Monserrat.

Wirtschaft 
Etwa ein Viertel der Fläche Anoias wird landwirtschaftlich genutzt. Angebaut wird vor allen Getreide und an der Grenze zum Penedès Wein. Auch die Viehzucht und die Verarbeitung von Lebensmitteln spielt eine bedeutende Rolle. Industrielle Produkte sind Textilien, Papier und Metalle.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Comarques Kataloniens

Weblinks 

 Webseite der Comarca (katalanisch)
 Gemeindeverband (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch, italienisch)
 Turisme Anoia (katalanisch, spanisch, englisch, französisch, italienisch)
 gencat-Turisme (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch)
 Sehenswürdigkeiten

Comarca in Katalonien
Provinz Barcelona